HRS est un sigle qui peut désigner :
 hypersensibilité sinocarotidienne, la survenue d'une bradycardie (cœur lent) prolongée ;
 hôpitaux Robert-Schuman, un groupe hospitalier privé basé dans la ville de Luxembourg.

hrs est une abréviation qui peut désigner :
 heures, unité de mesure de temps ou d'angle.